Громадська сільська рада — Вінницька область, Літинський район
 Громадська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Любарський район